El término Oria puede referirse a:
 Oria (España), localidad y municipio español de la provincia de Almería.
 Oria (Italia), localidad y comuna italiana de la provincia de Brindisi.
 Oria Arriba, corregimiento panameño del distrito de Pedasí, provincia de Los Santos.
 el río Oria, el principal caudal de la provincia de Guipúzcoa; 
 un barrio del municipio de Lasarte-Oria, en la provincia de Guipúzcoa; 
 Oria, un apellido.
 Santa Oria de San Millán, (1043-1070) religiosa.
 Oria de Pamplona (825-880), reina consorte de Pamplona.
 Un sinónimo del género de polillas '''''Schinia
 Nombre de una Asociación de Jubilados y Pensionistas del municipio de Granátula de Calatrava (Ciudad Real).